E36 oder E 36 steht für:
 Bayerische EP 3, Bezeichnung der deutschen Reichsbahn für diese Elektrolokomotive
 BMW E36, ein PKW-Modell
 Europastraße 36, eine Fernstraße von Berlin nach Bolesławiec in Polen
 HMS E36, ein britisches U-Boot

E36